Amerikai Egyesült Államok
Red Springs (Észak-Karolina)
Red Springs (Texas)
Red Springs (Wisconsin)

egyéb
Red Spring (Nyugat-Virginia)